Селище
 Квашине

Інше
 Квашине (пункт контролю)